Албогачиев — ингушская фамилия. Известные носители:
 Албогачиев, Артаган Орцхоевич (1914—1984) — звеньевой совхоза «Экажевский», Герой Социалистического Труда.
 Албогачиев, Руслан Шмохович (1954) — врач, писатель, общественный и государственный деятель, кандидат в президенты Ингушетии.
 Албогачиев, Султан Измаилович (1906—1968) — полковник госбезопасности, руководитель НКВД Чечено-Ингушетии.
 Албогачиев, Юсуп Тохович (1887—1954) — ингушский революционер, партийный деятель.

 Албогачиева, Лейла Султановна (1968—2014) — российская альпинистка.